Anna Saská je jméno těchto saských princezen:
 Anna Saská (1377) – dcera Baltazara Durynského, manželka saského kurfiřta Rudolfa III.
 Anna Saská (1426) – dcera saského kurfiřta Václava I., manželka brunšvického vévody Fridricha I. 
 Anna Saská (1437) – dcera saského kurfiřta Fridricha II., manželka braniborského kurfiřta Albrechta III. Achilla
 Anna Saská (1544–1577) – dcera saského kurfiřta Mořice, manželka Viléma I. Oranžského
 Anna Saská (1567) – dcera saského kurfiřta Augusta, manželka sasko-koburského vévody Jana Kazimíra
 Anna Saská (1836) – dcera saského krále Jana I., manželka pozdějšího toskánského velkovévody Ferdinanda IV.
 Anna Saská (1903–1976) – dcera saského krále Fridricha Augusta III., manželka arcivévody Josefa Františka a Reginalda Kazanjiana